Граф Ги-Клод-Роланд де Монморанси-Лаваль (; 5 ноября 1677, замок Першере (Ле-Брей-сюр-Мериз) — 14 ноября 1751, замок Шатон (Паринье-л'Эвек) — французский военный деятель, маршал Франции.

Биография 
Сын графа Габриеля II де Лаваля-Тартиньи и Рене Барб де Лафортери.

До получения маршальского чина именовался графом де Лаваль, затем стал называться маршалом Монтиньи.

Младший лейтенант полка Короля (14.04.1694). В кампанию того года служил во Фландрской армии, участвовал в тяжелом марше от Виньямона к Эспьерскому мосту.

Лейтенант в том же полку (27.12.1695), был при бомбардировке Брюсселя 13—15 августа. В 1696 году Фландрская армия бездействовала, в следующем году Ги принимал участие в осаде и взятии Ата (5.06).

В 1698 году служил в Кудёнском лагере под Компьеном.

Капитан полка Короля (17.01.1701), служил во Фландрской армии маршала Буфлера, который ввел французские войска в города Испанских Нидерландов, где стояли голландские гарнизоны.

Патентом от 14 июня 1702 сформировал пехотный полк своего имени. Командовал им во Фландрской армии. Подполковник Бурбонского пехотного полка (24.03.1705), участвовал в осаде Висамбурских линий 3 июля, затем переведен в Дофинуазскую армию. Участвовал во взятии Сончино (23.10) и Монмельяна (11.12), осаде Ниццы, сдавшейся 4 января 1706. При этом получил два ранения при разрыве бомбы, одно в шею, другое «между телом и правой рукой», которая осталась обездвиженной.

Командовал различными отрядами в горах и на равнинах Пьемонта, принимал участие в атаке Туринских линий 7.09.1706, был при снятии осады Тулона (22.08.1707).

В 1708 году в Рейнской армии. В следующем году снова во Фландрской армии, содействовал обороне Турне, сдавшегося 22 июля.

Получив приказ удерживать горнверк Сетфонтена, оборонял его в течение восемнадцати дней, был ранен в левую руку, раздробленную взрывом бомбы.

29 марта 1710 произведен в бригадиры, служил во Фландрской армии. В 1711 году отличился при атаке форта Арлё, овладел им 3 июля, взяв тысячу пленных.

В 1712 году в той же армии. 10 июля разбил трехтысячный отряд, укрепившийся в садах, чтобы поддержать фуражиров у Валансьена. 24 июля сражался в битве при Денене, участвовал во взятии Маршьенна (30.07), Дуэ (8.09), при осаде которого овладел равелином, а затем одним из первых вошёл в город, Ле-Кенуа (14.10), где командовал после захвата города.

В 1713 году в Рейнской армии, участвовал в подчинении Шпайера, Вормса, Кайзерслаутерна, осаде Ландау, сдавшегося 20 августа, где отличился при атаке. Также отличился при разгроме генерала Вобонна 20 сентября, взятии Фрайбурга (1.11) и его цитадели (16-го). Во время этой осады получил пулевое ранение в челюсть.

1 февраля 1719 произведен в лагерные маршалы. 23 января 1722 назначен губернатором Филиппвиля, в котором почти все время находился.

1 апреля 1734 направлен в Рейнскую армию, участвовал в атаке Этлингенских линий 4 мая, осаде Филиппсбурга и взятии Вормса (23.07). 1 августа был произведен в генерал-лейтенанты. 1 апреля 1735 снова был назначен в Рейнскую армию.

С 16 августа 1741 по 1 мая 1744 командовал в области Меца, затем стал командующим в Лотарингии и 20 сентября 1744 был назначен губернатором Бетюна, отказавшись от Филиппвиля.

17 сентября 1747 в лагере у Амаля в Брабанте был назначен маршалом Франции, 31 октября оставил командование в Лотарингии. Принес присягу 3 декабря.

Семья 
Жена (29.06.1722): Мари-Элизабет де Рувруа де Сен-Симон (10.03.1698—4.01
1762), дама де Паринье, дочь Эсташа-Титюса де Рувруа, маркиза де Сен-Симона, бригадира армий короля, и Клер-Эжени де Отрив

Дети:

 Мари-Луиза (31.03.1723—24.06.1794), аббатиса Монмартра
 Ги-Клод-Луи (9.03.1724—1726)
 Сипрьен-Жан-Ролан (31.03.1725, ум. ребёнком)
 Шарль-Луи (12.04—21.08.1727)
 граф Жозеф-Пьер (28.05.1729—29.07.1757), сеньор де Валон, Мень и Кренон, полковник Гиеньского пехотного полка, один из мененов дофина. Погиб в битве при Хастенбеке, исполняя функции адъютанта главного квартирмейстера. Жена (25.04.1749): Элизабет-Рене де Мопу, дочь маркиза Рене-Теофиля де Мопу, генерал-лейтенанта, и Рене Бланшар де Банневиль
 Генриетта-Луиза (29.06.1733—1811). Муж (17.03.1747): Блейкард Максимилиан Августин фон Хельмштадт (1728—1802), граф де Моранж

Литература 
 , p. 646
 , p. 621
 , coll. 412—413
 Courcelle J.-B.-P., de. Montmorency, pp. 34—35 // Histoire généalogique et héraldique des pairs de France. T. II. — P.: Arthus Bertrand, 1822
 , pp. 369—371
 La Roque L. de, Catalogue historique des généraux français. — P.: 1902, pp. 43—45

Маршалы Франции
Участники войны за испанское наследство
Участники Войны за польское наследство
Участники Войны за австрийское наследство
Дом де Монморанси